

Fumetti 
 Claire Voyant – striscia a fumetti statunitense
 Claire Voyant – personaggio protagonista dell'omonima striscia
 Claire Voyant – personaggio dei fumetti Timely Comics noto come la "Vedova Nera"

Musica 
 Claire Voyant – gruppo musicale dream pop statunitense
 Claire Voyant – album dell'omonimo gruppo del 1995

Televisione 
 ClaireVoyant (ChiaroVeggenti) – serie televisiva canadese del 2018